District de Valence (Drôme), ancienne division territoriale française
 District de Valence (Lot-et-Garonne), ancienne division territoriale française